Los arcosauriformes (Archosauriformes) son un clado de saurópsidos (reptiles) diápsidos que evolucionaron a partir de ancestros arcosauromorfos en algún momento del período Pérmico superior, hace unos 250 millones de años y se distribuyeron por todo el mundo.

Los arcosauriformes, que incluyen a los miembros de la familia Proterosuchidae y formas más avanzadas, eran originalmente similares a los cocodrilos en lo superficial siendo animales cazadores semiacuáticos de cerca de 1,5 metros de largo, con una postura de extensión de los codos hacia fuera y hocicos largos. A diferencia de los robustos contemporáneos terápsidos, los proterosúquidos sobrevivieron a la catástrofe en el final del Pérmico, quizás porque eran carroñeros oportunistas, y refrescarse en el agua durante el periodo de calor. Cualquiera de estas u otras hipótesis que sea la correcta, lo que está claro es que estos animales estaban altamente adaptados en su nuevo ambiente, y se desarrollaron rápidamente. En el plazo de algunos millones de años en el comienzo del Triásico, los proterosúquidos había dado lugar al Erythrosuchidae (los primeros saurópsidos en dominar totalmente su ambiente), que remplazaron rápidamente a sus antepasados pequeños y ágiles, los Euparkeriidae, de los cuales aparecieron un número de exitosas familias avanzadas, los Archosauria verdaderos, desarrolladas rápidamente para ocupar lugares ecológicos vacíos en el sistema global devastado.
Los Archosauriformes pre-Euparkeria estaba anteriormente incluido en el suborden Proterosuchia del orden Thecodontia. Bajo la metodología cladística, Proterosuchia se rechaza como un grupo parafilética, y los taxones pre-Archosauria se consideran simplemente como Archosauriformes basales.

Taxonomía 
 Clase Sauropsida
 Infraclase Archosauromorpha
 Archosauriformes
 Arctosaurus
 Uatchitodon
 Familia Proterosuchidae
 Archosaurus
 Chasmatosaurus
 Chasmatosuchus Kalisuchus Proterosuchus Tasmaniosaurus Familia Erythrosuchidae
 Fugusuchus Garjainia Erythrosuchus Shanshisuchus Vjushkovia Heleosaurus Familia Euparkeriidae
 Dorosuchus Halazaisuchus Osmolskina Wangisuchus Xilousuchus Euparkeria (sin clasif.)
 Turfanosuchus Yonghesuchus Familia Proterochampsidae
 Tropidosuchus Cerritosaurus Chanaresuchus Gualosuchus Proterochampsa (sin clasif.) Archosauria

 Filogenia 
Cladograma según Ezcurra et al. (2010):

Cladograma según Desojo, Ezcurra y Schultz, 2011:

Cladograma según Nesbitt (2011):

{{clade| style=font-size:100%;line-height:85%
|label1=Archosauriformes    
|1={{clade
   |1=Proterosuchus   |2={{clade
      |1=Erythrosuchus      |2={{clade
         |1=Vancleavea         |2={{clade
            |label1= Proterochampsia 
            |1=
            |2={{clade
               |1=Euparkeria
               |2= }} }} }} }} }} *Nota: Phytosauria suele enclavarse en Pseudosuchia, Archosauria de la línea de los cocodrilos.}}

Referencias 

Gauthier, J. A. 1986. "Saurischian monophyly and the origin of birds". Memoirs of the California Academy of Science 8:1–55
Gauthier, J. A., Kluge A. G. , and Rowe, T. (1988) "Amniote phylogeny and the importance of fossils". Cladistics 4:105–209

Archosauromorpha